Berga kyrka kan syfta på:

Berga kyrka, Kalmar län – en kyrka i Högsby församling, Växjö stift, i tätorten Berga
Berga kyrka, Kronobergs län – en kyrka i Berga församling, Växjö stift, i norra delen av tätorten Lagan
Berga kyrka, Västergötland – en kyrka i Lyrestads församling, Skara stift
Berga kyrka, Östergötland – en kyrka i Linköpings Berga församling, Linköpings stift, i Linköping

Se även 
Bergakyrkan – i Bjärred, Skåne
 Kyrkan i Berga, Kalmar, se Sankta Birgitta kyrka, Kalmar 
Bergs kyrka – flera kyrkor